Borut (Cerovlje)
 Borut Pahor, Sloveens politicus
 Borut Božič, Sloveens wielrenner